Diekbek steht für
 Diekbek, einen Bach in Tangstedt (Stormarn) und im nördlichen Hamburg
 Diekbek (Duvenstedter Au), einen Bach nordwestlich von Mölln, Kreis Herzogtum Lauenburg